Мавродин има више значења:

 Мавродин (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мавродин (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Мавродин (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији